Белведере ( – хубава гледка) може да означава:

 Белведере - вид архитектурна конструкция;
 Белведере (литография) – Творба на Мориц Корнелис Ешер;

 Сгради:
 Белведере – музей във Ватикана;
 Белведере – дворец в Берлин, Германия;
 Белведере – лятна резиденция в близост до град Ваймар, Германия;
 Белведере – дворец във Виена, Австрия, в който на 1 март 1941 г. Царство България се присъединява към Тристранния пакт;
 Белведере – дворец във Варшава, Полша;

 Места:
 Белведере – град в щата Калифорния, САЩ;
 Белведере – парк в град Тунис;

Вижте също 
 Белвю